Horos ist:

 eine Gottheit der ägyptischen Mythologie, siehe Horus
 der altgriechische Begriff für Grenzsteine, siehe Horos (Grenzstein)
 ein griechischer Grammatiker der Spätantike, siehe Oros (Grammatiker)
 Horos (Kameenschneider), ein antiker Kameenschneider
 Horos (Zeitschrift), eine altertumswissenschaftliche Fachzeitschrift